El Americas Rugby Championship M20 de 2020 iba a ser la primera edición del torneo de rugby que agrupa a las selecciones juveniles más fuertes de América, sin embargo, el evento fue cancelado por la Pandemia de Covid-19.

El evento se iba a celebrar del 10 al 18 de junio en el Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay, sin embargo se pospuso sin fecha prevista. El 20 de marzo de ese año, en la página oficial de Sudamérica Rugby se publica que la decisión de la postergación se debe a la pandemia de COVID-19.

Equipos participantes

Grupo A 

 Selección juvenil de rugby de Argentina 
 Selección juvenil de rugby de Canadá
 Selección juvenil de rugby de Chile

Grupo B 

 Selección juvenil de rugby de Estados Unidos 
 Selección juvenil de rugby de Paraguay 
 Selección juvenil de rugby de Uruguay

Clasificación 

Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 0 al que pierdaPuntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido (BO) y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia (BD).

Resultados

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Véase también 

 Súper Liga Americana de Rugby 2020
 Major League Rugby 2020
 Americas Rugby Championship 2020
 Trofeo Mundial de Rugby Juvenil 2020

Referencias 

Rugby en 2020
2020
Competiciones deportivas de América en 2020
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Deporte en Uruguay en 2020
Competiciones de rugby de Uruguay